Pascual Nicolás Pérez (Mendoza, 1926 - Buenos Aires, 1977), boxejador argentí.
 Pascual Pérez Choví (Carlet, 1889 - Alginet, 1953), director d'orquestra i compositor valencià.
 Pascual Pérez Gascón (València, 1802 - 1864), pedagog, organista i compositor del País Valencià.
 Pascual Pérez Rodríguez (València, 1804 - 1868), escriptor, periodista i fotògraf valencià del .